Unter der Bezeichnung Mercedes-Benz Citan werden seit 2012 Hochdachkombis von Mercedes-Benz vermarktet. Dies sind die Modelle der Baureihe W 415 (2012–2021), sowie der Baureihe W 420 (seit 2021). Beide Generationen basieren auf dem Kangoo von Renault. Von Nissan gibt es mit dem NV250 bzw. dem Townstar weitere Derivate.

Seit Juli 2022 wird mit der T-Klasse eine Pkw-Variante des Citans angeboten.

Modelle des Citans

Zulassungszahlen 
Seit dem Marktstart 2012 bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland 31.983 Fahrzeuge der Baureihe als Pkw neu zugelassen worden. Mit 4.702 Einheiten war 2018 das erfolgreichste Verkaufsjahr. Das Kraftfahrt-Bundesamt unterscheidet dabei nicht zwischen Citan und T-Klasse.

Zulassungszahlen in Deutschland

Weblinks 

 Offizielle Website des Citan

Einzelnachweise 

Citan
Utilities
Hochdachkombi
Kastenwagen
Pkw-Modell